Burrington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Burrington, village du Devon
Burrington, village du Herefordshire
Burrington, village du Somerset
Gorge de Burrington, gorge de calcaire du Somerset

Homonymie de toponyme